

Patronyme 
Antoine-Victor Mornac, célèbre bandit auvergnat du .

Toponyme 

 Mornac : commune française de Charente.
 Mornac-sur-Seudre : commune française de Charente-Maritime.
Mornac ou Mornag en Tunisie : village tunisien des environs de Tunis portant le nom du dernier gouverneur byzantin de Carthage qui a choisi sa reddition en échange de sa survie

.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France